Messier 70 (M70), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M70 (Denemarken), zie Nordjyske Motorvej
 M70 (Hongarije)
 M70 (Mashreq)